Клим Тимофе́евич Сули́мов (19 февраля 1931, Москва — 5 августа 2021, Москва) — советский и российский биолог. Специалист в области одорологии и кинологии, автор породы шалайка (предыдущее название — собака Сулимова).

Ведущий научный сотрудник Центра военного и морского наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (1999—2021), кандидат биологических наук (1995).

Биография 
Клим Сулимов родился 19 февраля 1931 года в Москве.

Окончил Московский пушно-меховой институт (МПМИ).

Почти всю жизнь работал в экспертных подразделениях Министерства внутренних дел СССР, затем России.

В 1995 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук на тему «Кинологическая идентификация индивидуума по обонятельным сигналам».

Ведущий научный сотрудник Центра военного и морского наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Института Наследия) вплоть до 2021 года.

Умер 5 августа 2021 года на 91-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Научная деятельность 
Первым в СССР начал разрабатывать методику исследования запаховых следов, позже созданную совместно с химиком Василием Старовойтовым.

В 1985 году во ВНИИ МВД СССР  совместно с Василием Старовойтовым впервые применил идентификационное исследование по запаховым следам, результаты которого были приняты в суде в качестве доказательства. В середине 1990-х по методике Сулимова был изобличён особо опасный рецидивист Михаил Устинович, совершивший 21 разбойное нападение и 4 убийства.

Шалайка 

В 1977 году скрестил шакала и ненецкую оленегонную лайку, получив полукровных особей с экстраординарным нюхом, но плохо поддающихся дрессировке. В 1983 году Сулимовым были получены первые гибридные четвертькровные (четверть шакала, три четверти лайки) собаки-эксперты Вуд, Веда и Валдай, давшие начало новой породе,  позже получившей название собака Сулимова. Окончательным названием породы стало шалайка  (от шакал + лайка). Другие встречающиеся названия породы — квартерон (от кварты, четверти шакала в гибриде), шакалайка (от шакал + лайка). Шуточное название — шабака (от шакал + собака).

Цитаты 
Сергей Корытин:

Библиография 

 Сулимов К. Т. Подготовка и применение собак для поисков некоторых наркотических веществ. — : ВНИИ МВД СССР, 1970. — 44 с.
 Сулимов К. Т., Кисин М. В., Подушкин С. С. Подготовка собак для дифференцирования индивидуального запаха человека путём выборки. — : ВНИИ МВД СССР, 1980. — Методическое письмо № 37. — 24 с.
 Кисин М.В., Петранек Г., Сулимов К.Т., Шмидт Р., Дерда В. Использование консервированного запаха в раскрытии преступлений. – Москва-Берлин: ВНИИ МВД СССР – КИ ННП МВД ГДР, 1983. – 120 с.
 Сулимов К. Т., Старовойтов В. И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений. Методические рекомендации. — : ВНИИ МВД СССР, 1989. — 48 с.
 Старовойтов В. И., Сулимов К. Т., Гриценко В. В. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования. — : Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, 1993. — 24 с.
 Сулимов К.Т. Кинологическая идентификация индивидуума по обонятельным сигналам: Диссертация кандидата биологических наук. – РГБ, 1995. – 146 с.
 Стегнова Т.В., Сулимов К.Т., Старовойтов В.И., Гриценко В.В. Установление некоторых диагностических признаков человека по запаховым следам: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 1996. – 16 с.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И., Панфилов П.Б., Саламатин А.В. Выявление запаховых следов человека (как биологического вида) на предметах-следоносителях / Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. II / Под ред. А.Ю. Семёнова. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2012. – С.124-133. – 0,6 п.л.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И., Панфилов П.Б., Саламатин А.В. Идентификация субъекта по запаховым следам из его пота и крови / Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. II / Под ред. А.Ю. Семёнова. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2012. – С.133-155. – 1,4 п.л.
 Сулимов К.Т. Криминалистическая одорология: кинологический подход / К.Т. Сулимов; Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Центр военного и морского наследия. – М.: Институт Наследия, 2019. – 324 с.
 Сулимов К.Т. Культура отечественного собаководства XX–XXI вв. (комментарии, реплики, размышления). – М.: Litres, 2020.

 Сулимов К. Т. О некоторых приемах, облегчающих труд звероводов, и об утеплении труб в домиках лисиц // Кролиководство и звероводство. — 1959. — № 1. — С. 24—25.
 Сулимов К. Т. К изучению некоторых доместикационных изменений у собак // Бюллетень МОИП. — 1961. — № 4. — С. 150.
 Сулимов К. Т. К изучению исследования поведения у серебристо-черных лисиц// Сб. научно-технической информации. Киров. 1962. Вып. 4(7). С. 53-57.
 Сулимов К. Т. Промысловой лайке — единый стандарт // Охота и охотничье хозяйство. — 1966. — № 6. — С. 24—26.
 Сулимов К. Т. Обнаружение некоторых наркотических веществ с помощью служебно-розыскных собак // Материалы V Международного криминалистического симпозиума. Кн. 1. — М., 1968. — С. 57—63.
 Сулимов К.Т. Подготовка и применение собак для поиска некоторых наркотических веществ. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. — 44 с.
 Молодкина Л. Н., Сулимов К. Т. Решение экстраполяционной задачи собаками при предъявлении пищевого и аппортировочного раздражителя // Журнал ВНД. — 1973. — Т. XXIII. — Вып. 4. — С. 878—880.
 Сулимов К. Т. Возможность использования обонятельного анализатора собаки для дифференциации индивидуальных запахов животных // Труды ВНИИ МВД СССР. — М. 1976. — № 39. — С. 106—110.
 Сулимов К. Т. Тренажер для подготовки собак к выборке индивидуального запаха человека. II Международный конгресс кинологов. Тезисы докладов. — Будапешт. 1976. — С. 16.
 Сулимов К. Т. Как воспитывать щенка // Семья и школа. — 1978. — № 4—5. — С. 62—63.
 Сулимов К.Т. Особенности отбора и подготовки собак–идентификаторов консервированного запаха //Материалы Всесоюзного семинара–совещания, апрель 1983 г. – Рига: МВД Лат. ССР, 1984. – С. 48–53.
 Бехтин И. Н., Сулимов К. Т. Скрещивается собака с шакалом // Природа. — 1985. — № 3. — С. 65—71.
 Старовойтов В.И., Сулимов К.Т. Проведение кинологической идентификации консервированного запаха: Методические рекомендации. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1985. – 17с.
 Кисин М. В., Митин М. И., Старовойтов В. И., Стегнова Т. В., Сулимов К. Т. Кинологическая идентификация запаха, извлеченного из следов крови // Внедрение достижений науки и техники в практику борьбы с преступностью. — Вильнюс: НИИСЭ, Минюст Литовской ССР, 1986. — С. 266—269.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И., Шкуратов Г.М. К вопросу использования запаховой информации в раскрытии преступлений // Совершенствование оперативно–розыскной деятельности органов внутренних дел/Сб. науч. тр. адъюнктов и соискателей. –М: ВНИИ МВД СССР, 1987. -№17.–С.115–123.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Перспективы и возможности одорологической идентификации //Бюллетень ГСУ МВД СССР. – М.: МВД СССР, 1988. № 4. (57). С.101–108.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Метод криминалистической одорологии как составная часть комплексных исследований объектов биологического происхождения //Экспертная практика. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. № 27. – С.36–41.
 Соколов В. Е., Сулимов К. Т., Крутова В. И. Кинологическая идентификация индивидуальных запахов в следах жизнедеятельности четырех видов позвоночных // Изв. АН СССР. Сер. биол. — 1990. — № 4. — С. 556—564.
 Старовойтов В.И., Сулимов К.Т., Шкуратов Г.М. Использование одорологических следов в раскрытии преступлений // Информ. Бюл.ГУВД Леноблгорисполкомов. Л.: ГУВД Леноблгорисполкомов, 1990. – № 49. – С.44–48.
 Крутова В. И., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Собака-детектор видовых запахов в работе зоологов и криминалистов // Клуб собаководства. — 1991. — Вып. 2. — С. 3—10.
 Сулимов К.Т. Шакало–собачьи гибриды. Сб. Клуб собаководства. М.: Патриот, 1991. С. 32–41.
 Сулимов К. Т., Старовойтов В. И. Кинологическое выявление видового запаха человека // Экспертная практика. — М.: ВНКЦ МВД СССР. 1991. — № 1 (31). — С. 43—48.
 Сулимов К. Т. Выступления участников заседания Ученого совета// Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии. — М., 1992. — С. 40—42.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений: Методические рекомендации // Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии. Сб. научных трудов.– М.: ЭКЦ МВД России, 1992. – С.45–72.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Преступления раскрываются по запаху. //Вестник МВД Российской Федерации. – М., 1992. –№3. – С. 25–30.
 Биленчук П.Д., Сокиран Ф.М., Старовойтов В.И., Сулимов К.Т. Кинологическая выборка запаха, извлеченного из крови и волос человека, в следственной практике // Теоретические и практические проблемы обеспечения расследования и раскрытия преступлений криминалистическими методами. – Киев: Укр. акад. внутр. дел, 1992. – С.135-140.
 Зинкевич Э. П., Моисеева Т. Ф., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Индивидуализирующие вещества в запаховых следах человека // Экспертная практика и новые методы исследования. — М.: ВНИИСЭ. 1993. — Выпуски. — С. 6-13.
 Моисеева Т. Ф., Старовойтов В. И., Сулимов К. Е. Анализ жирных кислот с помощью биодетектора // Экспертная практика и новые методы исследования. — М.: ВНИИСЭ. 1993. — Выпуск 11. — С. 13—18.
 Моисеева Т. Ф., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Способ выделения индивидуализирующего вещества запаховых следов человека // Экспертная практика и новые методы исследования. — М.: ВНШСЭ. 1993. — Выпуск 11. — С. 18—19.
 Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Лабораторный кинологический анализ запаховых проб со следов человека //Раскрытие преступлений: состояние, проблемы, перспективы /Материалы научно–практического семинара. М.: ГУУР, НИИ МВД России, 1993. – С.44–46.
 Крутова В. И., Сулимов К. Т. Устойчивость индивидуальных запахов серой крысы // Синантропия грызунов. Материалы 2 Совещания. — М.: ИЭ-МЭЖ РАН. — 1994. — С. 158—162.
 Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Экспертиза запаховых следов с использованием собак-детекторов // Международный симпозиум. Актуальные проблемы криминалистических исследований и использование их результатов в практике борьбы с преступностью. Тезисы докладов и сообщений. — М., 1994. — С. 37—38.
 Моисеева Т. Ф., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Исследование индивидуализирующих веществ в запаховых следах человека// Международный симпозиум. Актуальные проблемы криминалистических исследований и использование их результатов в практике борьбы с преступностью. Тезисы докладов и сообщений. — М., 1994. — С. 38—39.
 Сулимов К. Т., Старовойтов В. И., Моисеева Т. Ф., Полетаева И. И., Зинкевич Э. П. Обонятельное различение собаками смесей трех высших жирных кислот по их количественному составу // Сенсорные системы. — 1995. — Т. 9. — № 2—3. — С. 43—49.
 Сулимов К. Т. Особенности гибридизации домашней собаки // Друг. — 2003. — № 5.
 Сулимов К.Т. К вопросу об оперативном определении функционального состояния и особенностей поведения собаки / Ежегодник Российского психологического общества. Специальный выпуск. Т.2. – М.: Эслан, 2005. – С. 297-299.

 Сулимов К. Т., Мухин В. М., Кисин М. В., Кельцев Н. В. Способ оценки обонятельного анализатора собаки-детектора. Авт. свид. № 831104 от 21.01.1981.
 Кисин М. В., Мухин В. М., Сулимов К. Т. Устройство для исследования и тренировки обонятельного анализатора животного. Авт. свид. № 229010 от 1.11.1985.
 Кисин М. В., Мухин В. М., Литвинская В. В., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Способ оценка обонятельного анализатора собаки-детектора. Авт. свид. № 235316 от 1.04.1986.
 Кисин М. В., Мухин В. М., Старовойтов В. И., Лессвая В. В., Сулимов К. Т. Устройство для исследования обонятельного анализатора животного. Авт. свид. № 243919 от 1.10.1986.
 Мухин В. М., Зинкевич Э. П., Старовойтов В. И., Сулимов К. Т. Способ подготовки микрообъектов для идентификации биодетектором. Авт. свид. № 268837 от 1.02.1988.
 Старовойтов В. И., Мухин В. М., Зинкевич Э. П., Сулимов К. Т. Устройство для извлечения летучих веществ. Авт. свид. № 1673176 от 1.05.1991.

 Богуславская Ольга. Запах зла. Собачий нос может помочь даже там, где генетическая экспертиза бессильна // Московский комсомолец. — 2007. — 23 марта.

Примечания

Литература 
 Шабака такая // Новая газета. — № 87. — 2002. — 25 ноября.
 Шакал овчарку обскакал // Экспресс-газета. — 2004. — 7 июня.
 catta. Собачья работа // Живой Журнал. — 2006. — 2 мая.

Ссылки 
 Клим Сулимов на сайте Института Наследия
 «Суперсобака Сулимова». Телепрограмма «Популярная наука»
 Некролог на сайте Института Наследия

Выпускники Московского пушно-мехового института
Биологи СССР
Кинологи СССР
Биологи России
Кинологи России
Сотрудники Института Наследия
Охотоведы СССР
Умершие от COVID-19 в России